Le terme anglais de « Stress test » correspond à différentes significations en français selon les contextes :

 Épreuve d'effort - cardiac stress test en anglais -   examen consistant à l'enregistrement d'un ECG.
 Test de résistance - stress testing en anglais - une technique issue de l’ingénierie.